Известные люди, которых зовут Ян Бе́нё (Ján Beňo):
 Бенё, Ян (род. в 1933) — словацкий писатель.
 Бенё, Ян — словацкий гандбольный арбитр, судья международной категории.